Ролинс има више значења:
 Округ Ролинс (Канзас)
 Ролинс (Вајоминг)